Guillermo Vilas obhájil titul z minulého roku.

Nasazení hráčů 
  Guillermo Vilas, (Vítěz)
  John Alexander, (1. kolo)
  Victor Amaya, (Semifinále)
  Hank Pfister, (1. kolo)
  Balázs Taróczy, (1. kolo)
  John Sadri, (Finále)
  Tim Wilkison, (1. kolo)
  Peter Feigl, (1. kolo)
  Peter McNamara, (3. kolo)
  Kim Warwick, (3. kolo)
  Peter Rennert, (Čtvrtfinále)
  Geoff Masters, (2. kolo)
  Phil Dent, (Čtvrtfinále)
  Ross Case, (1. kolo)
  Rod Frawley, (Čtvrtfinále)
  Paul McNamee, (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Reference 

Australian Open
Tenis v roce 1979